Тхакура может означать:

 Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, (1874—1937), проповедник гаудия вайшнавизма по всей Индии.
 Радхмохана Тхакура (1697—1778), вайшнавский гуру
 Шриваса Тхакура, близкий соратник Чайтаньи Махапрабху и член Панча Таттвы
 Вриндавана даса Тхакура (1507—1589), автор Чайтанья Бхагавата, биографии Чайтаньи Махапрабху бенгальском языке.